gromada Malczyce (1954), powiat średzki, woj. wrocławskie
 gromada Malczyce (1960–1972), powiat średzki, woj. wrocławskie